Дэн Харди (, род. 17 мая 1982 года) — английский боец смешанных боевых искусств, который выступает в полусреднем весе. Профессионально соревнуясь с 2004 года, Харди принимал участие в турнирах под эгидой многих промоушенов, таких, как Cage Force и Cage Warriors, прежде чем подписал контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC) в 2008 году. Он является последним чемпионом Cage Warriors в первом полусреднем и полусреднем весах.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|25-10 (1)
|Амир Садоллах
|Решением (единогласным)
|UFC on Fuel TV 5: Струв - Миочич
|29 сентября 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|24-10 (1)
|Дуэйн Людвиг
|Нокаутом (удары руками и локтями)
|UFC 146: Дос Сантос - Мир
|26 мая 2012
|align=center|1
|align=center|3:51
|
|
|-
|Поражение
|align=center|23-10 (1)
|Крис Лайтл
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|UFC Live 5: Харди - Лайтл
|14 августа 2011
|align=center|3
|align=center|4:16
|
|
|-
|Поражение
|align=center|23-9 (1)
|Энтони Джонсон
|Решением (единогласным)
|UFC - Fight Night 24
|26 марта 2011
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|23-8 (1)
|Карлос Кондит
|Нокаутом (удар)
|UFC 120: Биспинг - Акияма
|16 октября 2010
|align=center|1
|align=center|4:27
|
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7 (1)
|Джордж Сент-Пьерр
|Решением (единогласным)
|UFC 111: Сент-Пьерр - Харди
|27 марта 2010
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|23-6 (1)
|Майк Свик
|Решением (единогласным)
|UFC 105: Кутюр - Вера
|14 ноября 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|22-6 (1)
|Маркус Дэвис
|Решением (раздельным)
|UFC 99 - The Comeback
|13 июня 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-6 (1)
|Рори Маркхэм
|Нокаутом (удар)
|UFC 95: Санчес - Стивенсон
|21 февраля 2009
|align=center|1
|align=center|1:09
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-6 (1)
|Акихиро Гоно
|Решением (раздельным)
|UFC 89: Биспинг - Либен
|18 октября 2008
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-6 (1)
|Даниэль Вайхель
|Техническим нокаутом (удары локтями)
|UF - Punishment
|3 мая 2008
|align=center|2
|align=center|N/A
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-6 (1)
|Чед Райнер
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFC - Enter the Rough House 6
|19 апреля 2008
|align=center|3
|align=center|2:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-6 (1)
|Мануэль Гарсия
|Сабмишном (удары)
|CWFC - Enter The Rough House 5
|8 декабря 2007
|align=center|1
|align=center|2:21
|
|
|-
|Поражение
|align=center|16-6 (1)
|Йошиюки Йошида
|Дисквалификацией (непреднамеренный удар в пах)
|GCM - Cage Force 5
|1 декабря 2007
|align=center|2
|align=center|0:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-5 (1)
|Хидетака Монма
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|GCM - Cage Force 4
|8 сентября 2007
|align=center|3
|align=center|0:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-5 (1)
|Даицо Ишиге
|Решением (единогласным)
|GCM - Cage Force EX Eastern Bound
|27 мая 2007
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-5 (1)
|Вилли Ни
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|CWFC - Enter The Rough House 2
|28 апреля 2007
|align=center|2
|align=center|0:32
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-5 (1)
|Александр Изидро
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFC - Enter The Rough House
|9 декабря 2006
|align=center|3
|align=center|4:56
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-5 (1)
|Дэнни Руштон
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|CWFC - Showdown
|16 сентября 2006
|align=center|1
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-5 (1)
|Дэвид Бэрон
|Решением
|2H2H - Road to Japan
|18 июня 2006
|align=center|2
|align=center|3:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4 (1)
|Форрест Пец
|Решением (единогласным)
|FF 2 - Fightfest 2
|14 апреля 2006
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-3 (1)
|Диего Гонсалес
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|CWFC - Strike Force 5
|25 марта 2006
|align=center|3
|align=center|0:19
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-3 (1)
|Мэтт Торп
|Решением (раздельным)
|CWFC - Strike Force 4
|26 ноября 2005
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|
|align=center|9-3 (1)
|Диего Гонсалес
|Без результата
|CWFC - Strike Force 3
|1 октября 2005
|align=center|2
|align=center|1:19
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Сами Берик
|Решением (единогласным)
|CWFC - Quest 3
|17 сентября 2005
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Лаутаро Арборело
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFC - Strike Force 2
|16 июля 2005
|align=center|3
|align=center|3:52
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Александр Изидро
|Решением (единогласным)
|KOTC - Warzone
|24 июня 2005
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
|Сту Баррс
|Техническим нокаутом (удары)
|UK - Storm
|18 июня 2005
|align=center|2
|align=center|2:44
|
|
|-
|Поражение
|align=center|5-3
|Дэвид Бэрон
|Сабмишном (удушение треугольником)
|CWFC - Strike Force
|21 мая 2005
|align=center|3
|align=center|3:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
|Энди Уокер
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFC - Quest 1
|8 апреля 2005
|align=center|1
|align=center|3:26
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Ли Доский
|Сабмишном (травма)
|FC UK 1 - Fight Club UK 1
|29 января 2005
|align=center|2
|align=center|N/A
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
|Аарон Барроу
|Нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|CWFC 9 - Xtreme Xmas
|18 декабря 2004
|align=center|1
|align=center|0:13
|
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
|Пэт Хили
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|AFC 10 - Absolute Fighting Championships 10
|30 октября 2004
|align=center|1
|align=center|3:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Энди Мелия
|Сабмишном (удары)
|CWFC 8 - Brutal Force
|18 сентября 2004
|align=center|2
|align=center|3:55
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Пол Дженкинс
|Решением (большинством судейских голосов)
|FCFN 2 - Full Contact Fight Night 2
|14 августа 2004
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Ли Доский
|Сабмишном (удушение сзади)
|EB 7 - Extreme Brawl 7
|6 июня 2004
|align=center|2
|align=center|4:59
|
|

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль Дэна Харди на сайте Sherdog

Персоналии по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств Англии